Школата на Лакан по психоанализа () е една от трите големи психоаналитични школи, които осъществяват най-съвременните изследвания в областта на психоанализата на Жак Лакан. Основана е на 17 ноември 1985 г. от ученици и последователи на Лакан като Ги льо Фо, Жан Алюшем и Ролан Лете.

Трудове на школата 
 Allouch, Jean. Lettre pour lettre. Toulouse: Erès, 1984
 Allouch, Jean. Louis Althusser récit divan. Paris, EPEL, 1992
 Allouch, Jean. Freud, et puis Lacan. Paris, EPEL, 1993
 Allouch, Jean. Marguerite, ou l’Aimée de Lacan. Paris, EPEL, 1994
 Allouch, Jean. L'éthification de la psychanalyse. Une psychanalyse derridienne? Paris: EPEL, 1996
 Allouch, Jean. Erotique du deuil au temps de la mort sèche. Paris: EPEL, 1997
 Allouch, Jean. — Allo, Lacan ? — Certainement pas ! Paris: EPEL, 1998
 Allouch, Jean. La psychanalyse: une érotologie de passage. Paris: EPEL, 1998
 Allouch, Jean. Le sexe de la vérité — Érotologie analytique II. Paris: EPEL, 1998
 Allouch, Jean. Le sexe du maître. Paris: EPEL, 2001
 Allouch, Jean. Ca de Kant, cas de Sade — Érotologie analytique III. Paris: L’Unebévue, 2001
 Allouch, Jean. Ombre de ton chien. Paris: EPEL, 2001
 Le Gaufey, Guy. L’incompletude du symbolique: De Rene Descartes a Jacques Lacan. Paris: Distique, 1991
 Le Gaufey, Guy. L’eviction de l’origine. Paris: EPEL, 1994
 Le Gaufey, Guy. Anatomie de la troisième personne. Paris: E.P.E.L., 1998
 Gaufey, Guy. Le lasso spéculaire. Une etude traversière de l’unité imaginaire. Paris: E.P.E.L., 1997
 Le Gaufey, Guy. Le pastout de Lacan. Consistance logique, conséquences cliniques. Paris: E.P.E.L., 2006
 Rosario, Vernon A. et Le Gaufey, Guy. Irrésistible ascension du pervers, entre littérature et psychiatrie. Paris: E.P.E.L., 2000

Външни препратки 
 École Lacanienne de Psychanalyse
 Pas-tout Lacan de 1928 à 1980 
 Guy Le Gaufey, Le pastout de Lacan: consistance logique, conséquences cliniques (2006)
 Лакановские школы 

Психологически организации